

Малишево — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Малишево — село, Торбеєвський район, Мордовія
 Малишево — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Малишево — село, Шелопугінський район, Забайкальський край